Josip Jurić Grgić, hrvatski rukometaš
 Josip Jurić (nogometaš)
 Josip Jurić (isusovac)